

Ваніно — селище міського типу, районний центр Хабаровського краю
 Ваніно — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область